Vandalia (Illinois)
 Vandalia (Missouri)
 Vandalia (Ohio)